Canada
 Crystal City – ex villaggio, oggi distretto urbano locale della municipalità di Louise, Manitoba

 Stati Uniti d'America
Crystal City – città della contea di Jefferson, Missouri
Crystal City – città della contea di Zavala, Texas
Crystal City – quartiere della contea di Arlington, Virginia

Altro
Crystal City – stazione della metropolitana di Washington